Il doppio  del Copa Petrobras Buenos Aires 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Máximo González e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Prieto ha partecipato con Horacio Zeballos, ma ha perso nel 1º turno contro Juan Pablo Brzezicki e David Marrero.

González ha fatto coppia con Lucas Arnold Ker, ma ha perso in finale contro Brian Dabul e Sergio Roitman 4–6, 5–7.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (semifinali)
 Sebastián Prieto /  Horacio Zeballos (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Máximo González (finale) 
 Brian Dabul /  Sergio Roitman (campioni)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Buenos Aires 2009